Poniat – staropolskie imię o przedsłowiańskiem rodowodzie.
 

Męskie imiona słowiańskie